

Patronyme 

 Francesco Speroni, homme politique italien ;
 Julián Speroni, footballeur argentin
 Sperone Speroni, philosophe humaniste italien ;
 Remo Speroni, nom de naissance de , chanteur italien ;
 Carlo Speroni, coureur de fond italien.